Межигір'я або міжгір'я — місце, простір між горами.

Місцевість:
 Межигір'я — історична місцевість, колишня резиденція В. Ф. Януковича, що лежить у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області

Села:
 Межигір'я — Львівська область, Самбірський район
 Межигір'я — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район

 «Межигір'я. Батіна хата» — третя стрічка з циклу документальних фільмів «Зима, що нас змінила»

Див. також 
 Межигірський монастир

Примітки